Тинта (город, Миннесота) — город в округе Траверс, штат Миннесота, США.
 Тинта (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Траверс, Миннесота, США.